Zespół sił lekkich – grupa okrętów jednej lub różnych klas, składająca się z niszczycieli (fregat), kutrów rakietowych i torpedowych, przeznaczony do wykonywania zadań uderzeniowych.

Marynarka wojenna